Вениамин — мужское имя. Известные носители:

 Вениамин — младший сын библейского патриарха Иакова. Родоначальник колена Вениаминова.
 Вениамин (XV век) — переводчик некоторых книг славянской Библии.
 Вениамин (1871—1946) — патриарх Константинопольский (1936—1946).
 Вениамин — правитель Хазарского каганата (880-е — 900-е).

 Вениамин Тудельский (XII век) — средневековый путешественник.
 Вениамин Печерский (XIII—XIV века) — православный святой, монах Печерского монастыря, преподобный.

 Вениамин (Агольцов) (ум. 1962) — епископ Древлеправославной церкви Христовой, епископ Клинцовско-Новозыбковский.
 Вениамин (Багрянский) (?—1814)
 Вениамин (Барнуков) (1861—1905)
 Вениамин (Басалыга) (1887—1963) — архиепископ Питтсбургский и Западно-Вирджинский.
 Вениамин (Благонравов) (1825—1892) — епископ Русской православной церкви, епископ Иркутский и Нерчинский.
 Вениамин (Быковский) (1821—1893)
 Вениамин (Воскресенский) (1871—1932)
 Вениамин (Глебов) (1885—1938)
 Вениамин (Зарицкий) (род. 1953)
 Вениамин (Иванов) (1886—1937)
 Вениамин (Казанский) (1873—1922) — митрополит Петроградский и Гдовский
 Вениамин (Карелин) (1824—1874) — епископ Русской православной церкви, епископ Рижский и Митавский.
 Вениамин (Кириллов) (род. 1979)
 Вениамин (Кононов) (1868—1928) — архимандрит Антониево-Сийского монастыря, преподобномученик.
 Вениамин (Королёв) (1965—2020) — епископ Железногорский и Льговский.
 Вениамин (Костаки) (1768—1846) — митрополит Молдавский в 1803—1842 годах (с перерывами).
 Вениамин (Краснопевков-Румовский) (1739—1811) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Нижегородский и Арзамасский.
 Вениамин (Лихоманов) (род. 1952)
 Вениамин (Милов) (1887—1955)
 Вениамин (Муратовский) (1856—1930) — епископ Православной российской церкви; архиепископ Рязанский и Зарайский.
 Вениамин (Новик) (1946—2010)
 Вениамин (Новицкий) (1900—1976)
 Вениамин (Павлов) (1821—1890)
 Вениамин (Питерсон) (род. 1954)
 Вениамин (Платонов) (1819—1905) — епископ Кинешемский Русской православной церкви.
 Вениамин (Пуцек-Григорович) (1706—1785)
 Вениамин (Пушкарь) (род. 1938)
 Вениамин (Русаленко) (род. 1955)
 Вениамин (Сахновский) (1689—1743)
 Вениамин (Смирнов, Василий Васильевич) (1829—1890) — епископ Воронежский и Задонский.
 Вениамин (Смирнов, Василий Никифорович) (ок. 1782—1848) — архимандрит Глуховского Петропавловского монастыря, просветитель мезенских ненцев (самоедов).
 Вениамин (Таушанович) (1884—1952) — епископ Браничевский Сербской православной церкви.
 Вениамин (Тихоницкий) (1869—1957) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Кировский и Слободской.
 Вениамин (Троицкий) (1901—1938) — епископ Бирский, деятель Истинно-православной церкви.
 Вениамин (Тупеко) (род. 1968) — митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси.
 Вениамин (Федченков) (1880—1961) — экзарх Московской патриархии в Америке, архиепископ Алеутский и Северо-Американский.
 Вениамин (Фролов) (1862 или 1864—1936) — епископ Байкинский Русской православной церкви, викарий Уфимской епархии.

См. также 
 Бенджамин
 Бенжамен
 Беньямин